Список послов Республики Казахстан с момента получения независимости. Без учёта послов по совместительству. ВПД — временно поверенный в делах.

Азия

Афганистан

Вьетнам

Израиль

Индия

Индонезия

Иордания

Иран

Катар

Киргизия

Китай

Кувейт

Ливан

Малайзия

Монголия

Объединённые Арабские Эмираты

Оман

Пакистан

Саудовская Аравия

Сингапур

Таджикистан

Таиланд

Туркмения

Турция

Узбекистан

Южная Корея

Япония

Америка

Бразилия

Канада

Мексика

США

Куба 
 А. Елемесов (с 15.03.2022)

Африка

Египет

Ливия

Эфиопия

ЮАР

Европа

Австрия

Азербайджан

Албания

Армения

Белоруссия

Бельгия

Болгария

Великобритания

Венгрия

Германия

Греция

Грузия

Испания

Италия

Латвия 
 Примбетов, Серик Достанович (с 01.11.2019)

Литва

Молдавия

Нидерланды

Норвегия

Польша

Португалия

Россия

Румыния

Сербия 
 Г. Сыздыкбеков (с 30.09.2019)

Словакия

Украина

Финляндия

Франция

Хорватия

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония 
 Н. Сейтимов (с 21.12.2019)

Постоянные представители при ООН

Примечания

Ссылки 
 Дипломаты Казахстана: история, цифры, кадры. Данияр АШИМБАЕВ, Номад.су, 11 апреля
 Посольства, постоянные представительства, дипломатические миссии, генеральные консульства и консульства Республики Казахстан за рубежом (2012 год)
 Досье: Тажин Марат Муханбетказиевич

Послы Казахстана
Списки:Казахстан
Списки послов Казахстана